

Cinema 
The Light of Western Stars (o The Light of the Western Stars) – film del 1918 diretto da Charles Swickard
 The Light of Western Stars – film del 1925 diretto da William K. Howard
 The Light of Western Stars – film del 1930 diretto da Otto Brower e Edwin H. Knopf
 The Light of Western Stars – film del 1940 diretto da Lesley Selander

Letteratura 
 Sotto le stelle del West (The Light of Western Stars) – romanzo di Zane Grey del 1914